Comuna 8 puede referirse a:

 Comuna 8 de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Comuna 8 de Bucaramanga, Colombia.
 Comuna 8 de Duitama, Colombia.
 Comuna 8 de Cali, Colombia.
 Comuna 8 de Tunja, Colombia.
 Comuna 8 de Neiva, Colombia.
 Comuna 8 de Medellín, Colombia.